Име Стив Смит може се односити на:
 Стив Смит (кошаркаш), амерички кошаркаш
 Стив Смит (скакач мотком), амерички скакач мотком
 Стив Смит (скакач увис), британски скакач увис
 Стив Смит (музичар), амерички џез и рок бубњар
 Стив Смит (певач), амерички певачи